Lek puede referirse a:

Lek (moneda), la moneda nacional de Albania.
Lek (comportamiento animal), una exhibición ritual del macho en el apareamiento de algunos animales, especialmente aves.
Río Lek, río holandés, continuación del Bajo Rin;